Csehország
 Bezděkov, település a Havlíčkův Brod-i járásban
 Bezděkov, település a Klatovyi járásban
 Bezděkov, település a Pardubicei járásban
 Bezděkov, település a Rokycanyi járásban
 Bezděkov nad Metují, település a Náchodi járásban
 Bezděkov pod Třemšínem, település a Příbrami járásban
 Dolní Bezděkov, település a Chrudimi járásban
 Horní Bezděkov, település a Kladnói járásban